Monasterio de Santa Catalina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, en honor a alguna de las santas de nombre Catalina.

Monasterios

En Argentina 
 Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Buenos Aires;
 Monasterio de Santa Catalina de Siena en Córdoba, Argentina.

En Egipto 
 Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí —  Patrimonio de la Humanidad;

En España 
 Convento de Dominicas de Santa Catalina de Siena, en Alcalá de Henares (Madrid).
 Monasterio de Santa Catalina, en la localidad de Montefaro, provincia de La Coruña — B.I.C.;
 Iglesia del Convento de Santa Catalina Mártir, en la localidad de Aracena, Huelva. B.I.C.
 Monasterio de Santa Catalina de Siena en Madrid
 Monasterio de Santa Catalina, actual Jardín Botánico en Trespuentes, provincia de Álava
 Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, provincia de Valladolid.

En Perú 
 Monasterio de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Arequipa —  Patrimonio de la Humanidad;
 Monasterio de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Lima.
 Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Cusco —  Patrimonio de la Humanidad;

En Ecuador 
 Monasterio de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Quito

pt:Mosteiro de Santa Catarina